Финал кубка Украины по футболу 2016/2017 — финальный матч двадцать шестого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 17 мая 2017 года, на стадионе ОСК «Металлист» в Харькове. В матче встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». Благодаря голу Марлоса победу в матче одержали «горняки», в 11-й раз став обладателями трофея.

Выбор места проведения 
В июле 2016 года Федерация футбола Украины приняла решение провести финальный матч кубка на стадионе «Юбилейный» в Сумах, при условии приведения инфраструктуры стадиона и прилегающей территории в соответствие установленным нормам. Однако, уже в декабре Исполком ФФУ выбрал в качестве места проведения матча харьковский стадион «Металлист». Помимо Сум и Харькова на право принять финал претендовала также «Арена Львов».

История взаимоотношений 

На момент проведения матча, в розыгрышах Кубка Украины «Динамо» и «Шахтёр» между собой встречались двенадцать раз: восемь раз — в финальных матчах и по одному разу на стадиях 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16 финала. В этих противостояниях 7 раз побеждали «горняки», пять — «динамовцы» (один из которых — в серии пенальти). По разнице забитых и пропущенных голов преимущество также на стороне «Шахтёра» — 20:12.

Ранее «Динамо» выигрывало Кубок Украины 11 раз, «Шахтёр» — 10.

Путь к финалу 

Обе команды начали борьбу со стадии 1/8 финала, как участники Премьер-лиги

Отчёт о матче

Ход матча 
Матч проходил в напряжённой борьбе, опасные моменты возникали не часто. На 8-й минуте судья Константин Труханов назначил пенальти, за игру рукой в штрафной Александара Пантича, однако Марлос, пытаясь выполнить удар в стиле Паненки, угодил в перекладину. Следующий опасный момент возник только в конце первого тайма, когда Андрей Ярмоленко обыграл Андрея Пятова, но не попал в створ пустых ворот.

Второй тайм команды начали более оживлённо, обменявшись несколькими полумоментами. На 80-й минуте Марлос получил мяч на фланге, сместился в центр, приблизился к воротам и пробил из-за пределов штрафной площадки. Мяч попал прямо в угол ворот Максима Коваля. Финальный штурм ворот «Шахтёра» результатов не принёс. Донецкая команда в 11-й раз стала обладателем Кубка Украины, сравнявшись с «Динамо» по количеству титулов.

Статистика

См. также 
 Суперкубок Украины по футболу 2017

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФФУ
 Шахтер — обладатель Кубка Украины!
 Финал Кубка Украины. Шахтер — Динамо 1:0. Фонсека. Дубль первый
 Отчёт о матче на сайте dynamo.kiev.ua

2017
Футбол на Украине в сезоне 2016/2017
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Киев
Спортивные соревнования в Харькове
События 17 мая
Май 2017 года
2010-е годы в Харьковской области